ZZX est un sigle, un code ou une abréviation qui peut faire référence à :
 ZZX, code CIO devenu inusité, qui reprend l'équipe mixte aux Jeux olympiques, qui participa aux trois premières olympiades, de 1896 à 1904.